The Girl Said No (1930), een film van Sam Wood
The Girl Said No (1937), een film van Andrew L. Stone